Clanis, gènere de papallones de la família dels esfíngids
 Chiani, riu d'Itàlia